Balinezen, een lid van de autochtone bevolkingsgroep van Bali (Indonesië)
Balinees (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Balinees (kattenras), een kattenras

Zie ook
Balinees schrift